Irene River ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Irene River (Tasmansee), ein Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Irene River (Rivière Opawica), ein Fluss in Kanada